Grube Amalie steht für folgende Bergwerke in Hessen:

 Grube Amalie (Amelose), Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Grube Amalie in Oberscheld, Lahn-Dill-Kreis, siehe Oberscheld #Grube Amalie (Amalienstollen)

Siehe auch:
 Grube Eduard & Amalia in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Grube Amalienhöhe in Bingen, Rheinland-Pfalz
 Zeche Amalie in Essen
 Zeche Amalia in Bochum-Werne